El Masters de Montecarlo 2019, també conegut com a Rolex Monte-Carlo Masters 2019, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 113a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 d'abril del 2019 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo, Mònaco.

Individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019